Тантала́ты — группа химических соединений, соли танталовой кислоты. Общая формула MeTaO()n, где Me — металл, n —  валентность, равная 1,2...


Примеры 
 Танталат неодима
 Танталат родия

Применение 
Танталат лития используется в электронно-оптических модуляторах, пироэлектрических детекторах, пьезоэлектрических преобразователях.

Танталат свинца(II) используется как сегнетоэлектрик .

Литература

Примечания